Ламо́т-ан-Блезі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 210 км на схід від Парижа, 95 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 21 км на північний захід від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2017 року Ламот-ан-Блезі було приєднано до муніципалітету Коломбе-ле-Дез-Егліз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ламот-ан-Блезі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ламот-ан-Блезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Марна